Анато́лий Влади́мирович Решетня́к () — советский украинский легкоатлет, специалист по бегу на средние дистанции. Выступал за сборную СССР по лёгкой атлетике в конце 1970-х — начале 1980-х годов, чемпион Спартакиады народов СССР в беге на 800 метров, участник летних Олимпийских игр в Москве. На всесоюзных соревнованиях представлял Украинскую ССР и город Симферополь. Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Анатолий Решетняк родился 14 апреля 1955 года в городе Евпатория Крымской области.

Занимался лёгкой атлетикой в Симферополе под руководством заслуженного тренера УССР Тита Фёдоровича Корнева. Начиная с 1976 года состоял в сборной команде СССР по лёгкой атлетике.

Впервые заявил о себе на международном уровне в сезоне 1977 года, когда победил в традиционной матчевой встрече со сборной США и стал седьмым в беге на 800 метров на летней Универсиаде в Софии.

В 1978 году на дистанции 800 метров одержал победу на зимнем чемпионате СССР в Москве, принял участие в чемпионате Европы в Праге, где с личным рекордом 1:45,79 финишировал в финале четвёртым.

В 1979 году на чемпионате страны в рамках VII летней Спартакиады народов СССР в Москве победил в беге на 800 метров и в составе сборной Украинской ССР взял бронзу в эстафете 4 × 800 метров (показанное ими время 7:13,1 остаётся действующим национальным рекордом Украины в данной дисциплине). Также в этом сезоне отметился выступлением на Кубке мира в Монреале, где с результатом 1:49,4 был шестым.

На чемпионате СССР 1980 года в беге на 800 метров стал серебряным призёром позади Николая Кирова — тем самым удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Москве. На Играх из-за травмы ноги не смог показать высокого результата, выбыл из борьбы за медали уже на предварительном квалификационном этапе.

После московской Олимпиады Решетняк оставался действующим спортсменом ещё в течение одного олимпийского цикла. Так, в 1981 году победил в матчевой встрече со сборной США в Ленинграде, на чемпионате СССР в Москве он вновь получил бронзовую награду в эстафете 4 × 800 метров.

В 1982 году в беге на 800 метров стал бронзовым призёром на чемпионате СССР в Киеве, стартовал на чемпионате Европы в Афинах, но в финал здесь не вышел.

Планировал пройти отбор на Олимпийские игры 1984 года в Лос-Анджелесе, но Советский Союз вместе с несколькими другими странами восточного блока бойкотировал эти соревнования по политическим причинам.

За выдающиеся спортивные достижения удостоен почётного звания «Мастер спорта СССР международного класса».

Впоследствии в течение многих лет работал преподавателем физической культуры в Таврической академии Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского в Симферополе.

Примечания 

Бегуны на средние дистанции СССР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы Спартакиады народов СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Мастера спорта СССР международного класса
Спортсмены Симферополя
Преподаватели Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Преподаватели КФУ имени В. И. Вернадского